Yemrehanna Krestos fut un ancien empereur éthiopien de la dynastie Zagoué.
 Yemrehanna Krestos est une église éthiopienne orthodoxe.